Фо́ррест () — англомовне чоловіче особове ім'я.

Відомі носії:
  (; 1921—2015) — американський авіатор, винахідник та інженер-біомедик.
 Форрест Гріффін (;  1979) — американський спортсмен, спеціаліст зі змішаних бойових мистецтв.
  (; 1916—2008) — американський редактор журналу, письменник-фантаст.
 Форрест Таунс (; 1914—1991) — американський легкоатлет, який спеціалізувався в бігу з бар'єрами, олімпійський чемпіон (1936).

Див. також 
 Форрест (прізвище)